Шарло́тта Ама́лия () — женское имя:
 Шарлотта Амалия Гессен-Кассельская (1650—1714)— принцесса Гессен-Кассельская, королева-консорт Дании.
 Шарлотта Амалия Гессен-Филипстальская (1730—1801) — герцогиня Саксен-Мейнингенская.
 Шарлотта Амалия Датская (1706—1782) — принцесса Датская и Норвежская из дома Ольденбургов.
 Шарлотта Амалия Саксен-Мейнингенская (1751—1827) — принцесса Саксен-Мейнингенская, в замужестве герцогиня Саксен-Гота-Альтенбургская.
 См. также 
 Шарлотта-Амалия — столица зависимой территории Виргинские Острова.
 Шарлотта
 Амалия